Polje Ostružnica je naseljeno mjesto u općini Fojnica, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Gospodarstvo 

U Ostružnici su nekada bili rudnici srebra i žive.

Izvori 

Naselja u županiji Središnja Bosna
Fojnica